Henri Gouraud peut désigner:
 Henri Gouraud (1807-1874), médecin français ;
 Henri Gouraud (1867-1946), général français ;
 Henri Gouraud (1944-), chercheur en informatique français.